Пара Юрген Мельцер / Леандер Паес — победители турнира.

Общая информация 
 Австриец Юрген Мельцер смог обыграть на одном турнире первых сеянных и в одиночном (Рафаэль Надаль) и парном (братья Брайаны) разрядах.
 Мариуш Фирстенберг / Марцин Матковский доходят до финала обоих парных турниров шанхайского турнира серии Masters и оба уступают.

Сеянные 
Все сеянные пары начинают турнир со второго круга.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)
  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Четвертьфинал)
  Юрген Мельцер /  Леандер Паес (Титул)
  Лукаш Кубот /  Оливер Марах ''(Полуфинал)

<ol start="5">
 Махеш Бхупати /  Максим Мирный ''(Четвертьфинал)
 Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски ''(Финал)
 Франтишек Чермак /  Михал Мертиняк ''(Четвертьфинал)
 Уэсли Муди /  Дик Норман ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Shanghai ATP Masters 1000 2010